Canestri ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Canestri (1896–1959), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Dino Canestri (1907–1981), italienischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Giovanni Canestri  (1918–2015), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Genua